Caleruela puede referirse a:

Lugares

En España 
Caleruela, localidad en la provincia de Toledo.
La Caleruela, pedanía de Villacarrillo, en la provincia de Jaén.